Popis sadrži sve ženske seniorske ITF turnire od 1994. do 2021. po redu održavanja.

Statistika (2021.)

Kazalo:
Ciklusi/Serije turnira (nepotpuno):

Zagreb Open Series - čine ju turniri Zagreb Ladies Open (ITF) i Zagreb Open (ATP Challenger); bila dio Croatian Tennis Pro Tournaments serije
* ako su se zajedno održavali ženski i muški turnir to je naznačeno navođenjem ranga i muškog turnira, ali pobjednici nisu navedeni (nepotpuno)

Vidi
 Muški seniorski teniski ITF turniri u Hrvatskoj

Izvori

teniski ITF